Анто́н Генна́дьевич Ивано́в (Бандерас, род. 7 февраля 1981, Ленинград) — участник телепроектов «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Club», «Убойной ночи», «Убойный Вечер» в составе дуэта «Быдло». Ведущий телепрограммы «Смех без правил» на ТНТ вместе с Алексеем Смирновым. Участвовал в передачах «Comedy Баттл» на канале ТНТ, «Бункер News» на Рен-ТВ, «Точка Ю» на телеканале Ю. Является постоянным резидентом Comedy Club. Ранее выступал в составе Трио из Питера «Иванов, Смирнов, Соболев» и дуэта «Бандерас и Смирняга»

Биография 
Антон Иванов родился 7 февраля 1981 года в Ленинграде. По образованию — учитель биологии, педагог-психолог. Закончил РГПУ имени Герцена в 2003 году. Увлекается футболом. Вместе с будущим партнёром по дуэту «Быдло» Алексеем Смирновым играл в представлявшей Хельсинки команде КВН «Горячие финские парни», выступавшей в межрегиональных и центральных лигах КВН. В 2005 году команда попала в Премьер-лигу, но дальше фестиваля открытия не прошла. Высшим достижением команды является попадание в телеверсию фестиваля «Голосящий КиВиН 2005».

Команды:
 «Молодые Педагоги», г. Санкт-Петербург (2000-01);
 «Северный альянс», г. Санкт-Петербург (Слобожанская лига-2003);
 «Славутич», г. Запорожье (Премьер лига-2003)
 «Горячие финские парни», г. Хельсинки (Слобожанская лига-2004, Премьер лига-2005, Юрмала-2005) и др.

Вместе с Алексеем Смирновым, Русланом Белым и Ильёй Соболевым снялся в клипе «Нюансы» группы 3NT.

Являлся чемпионом (2000) и редактором (2002-05) Межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петербурга.

С декабря 2005 года редактор и постоянный участник и «Comedy Club Piter Style» (2005—2010) в составе дуэте «Быдло» и «Comedy Club Petersburg» (2011-н.в.) в составе трио «Смирнов, Иванов, Соболев».

Участник (3 сезон) и ведущий (10 сезон) вместе с Алексеем Смирновым «Смеха Без Правил».

С 2007 по 2010 год участвовал в проектах телеканала ТНТ — «Убойная лига», «Убойной ночи», «Убойный Вечер».

В 2011 году дважды побеждал в «Comedy Баттл. Турнир» в составе клана «Джокеры».

В 2011—2012 годах принимал участие в передачах «Бункер News» (РЕН-ТВ) и «Точка Ю» (телеканал Ю).

В 2012 году вышел сериал «Супер Олег», где Антон Иванов сыграл одну из главных ролей — роль злодея Плохого Паши.

С 2013 года постоянный резидент «Comedy Club» в составе трио «Смирнов, Иванов, Соболев» вместе с Алексеем Смирновым и Ильей Соболевым и дуэта «Антон Иванов и Алексей Смирнов».

В 2019 году снялся в клипе группы IOWA на песню «Я заболела тобой».

В 2021 году был одним из участников шоу «Форт Боярд» на телеканале СТС.

В сентябре 2022 года стал участником третьего сезона шоу «Звёзды в Африке. Битва сезонов» на телеканале ТНТ.

Ссылки 
 Биография участников дуэта «Быдло»
 Антон Иванов на comedyclub.ru
 «Comedy Club Piter Style»: «Мы — новый вид оружия!»
 Антон Иванов участник трио «Иванов. Смирнов. Соболев»

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Резиденты Comedy Club
Игроки Премьер-лиги КВН